Dácia — região a norte dos Bálcãs, onde hoje está a Romênia, Sérvia, Montenegro e parte da Bulgária.

Subdivisões do Império Romano 
 Dácia (província romana) — província anterior ao século IV
 Dácia Trajana — província anterior ao século IV
 Diocese da Dácia — diocese posterior ao século IV
 Dácia Aureliana — província posterior ao século IV
 Dácia Mediterrânea — província posterior ao século IV
 Dácia Ripense — província posterior ao século IV

Desambiguações de topônimos